Gemini Park Bielsko-Biała – centrum handlowe w Bielsku-Białej
 Gemini Park Tarnów – centrum handlowe w Tarnowie
 Gemini Park Tychy – centrum handlowe w Tychach

Zobacz też 
 Gemini